La liste des footballeurs internationaux chypriotes comprend tous les joueurs de football en équipe de Chypre.

Liste 

Liste mise à jour après le match Belgique-Chypre du .

Références

Lien externe 
  Cyprus international caps | European football sur eu-football.info

Chypre
Équipe de Chypre de football